Жан-Себастья́н Жиге́р (; ) — канадский хоккеист, вратарь. Летом 2014 года завершил карьеру игрока.

Игровая карьера 
На Драфте НХЛ 1995 был выбран клубом «Хартфорд Уэйлерс» в первом раунде под общим 13-м номером. В 1997 году дебютировал в НХЛ.

27 августа 1997 года был обменян в Калгари Флэймз.

10 июня 2000 года был обменян в Анахайм Майти Дакс. В 2003 году Жигер и Ко дошли до финала Кубка Стэнли, где проиграли Нью-Джерси Дэвилз.

Во время локаута в НХЛ 2004/05 Жигер играл в Немецкой хоккейной лиге (DEL).

В сезоне 2006/07 выиграл первый в истории Анахайма Кубок Стэнли. В июне 2007 года продлил контракт с клубом.

24 января 2010 года был обменян в Торонто Мейпл Лифс на форварда Джейсона Блэйка и вратаря Весу Тоскала. 1 июля 2011 года перешёл в Колорадо Эвеланш.

21 августа 2014 года объявил о завершении карьеры.

Достижения 
 Обладатель Кубка Ford в 1997 году
 Обладатель Кубка Стэнли в 2007 году
 Финалист Кубка Стэнли в 2003 году
 Чемпион мира по хоккею 2004

Статистика

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Хартфорд Уэйлерз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Конн Смайт Трофи
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Хартфорд Уэйлерс»